Узеню́к — украинская фамилия.

Известные носители 
 Узенюк, Алексей Константинович (Элджей; род. 1994) — российский хип-хоп-исполнитель.
 Узенюк, Анастасия Вячеславовна (Настя Ивлеева; род. 1991) — российская телеведущая, актриса и видеоблогер.